Die Saison 2010/11 der Regionalliga war die dritte Spielzeit der Regionalliga als vierthöchste Spielklasse im deutschen Fußball. Es wurde in drei regionalen Staffeln – Nord, West und Süd – mit jeweils 18 Mannschaften gespielt. Organisiert wurde die Regionalliga vom Deutschen Fußball-Bund DFB, der die spieltechnische Verwaltung an den Nordostdeutschen Fußball-Verband NOFV (Regionalliga Nord), den Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverband WFLV (Regionalliga West) und den Süddeutschen Fußball-Verband SFV (Regionalliga Süd) übertrug. Die Spielzeit startete am 7. August 2009 und endete am 29. Mai 2010.

Die Meister der Staffeln Nord, West und Süd stiegen direkt in die 3. Liga auf. Die letzten drei Mannschaften der Staffeln West und Süd sowie die letzten vier Vereine im Norden stiegen in die jeweilige Oberliga ab.

Der DFB gab die Staffeleinteilung am 21. Juni 2010 bekannt.

Nord 
Die Saison 2010/11 der Regionalliga Nord startete am 6. August 2010 und endete am 28. Mai 2011. In die 3. Liga stieg der Chemnitzer FC auf. In die Oberliga absteigen mussten Eintracht Braunschweig II, der FC Oberneuland und Türkiyemspor Berlin, das kein Spiel gewinnen konnte. Ursprünglich war auch der Abstieg des TSV Havelse als Viertletzter vorgesehen, durch eine Aufstockung der Staffel West auf 19 Mannschaften zur Folgesaison und nach langwierigen Lizenzierungsmaßnahmen blieb jedoch ein Platz in der Regionalliga frei, den daraufhin Havelse einnahm.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Stadien

West 
Die Saison 2010/11 der Regionalliga West startete am 6. August 2010 und endete am 28. Mai 2011. In die 3. Liga stieg Preußen Münster auf. In die Oberliga mussten der FC 08 Homburg und die zweite Mannschaft von Arminia Bielefeld absteigen. Da der Drittliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen aus finanziellen Gründen auf einen Lizenzantrag für die Spielzeit 2011/12 verzichtete, verbleibt der sportliche Absteiger Fortuna Düsseldorf II in der Regionalliga.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Stadien

Süd 
Die Saison 2010/11 der Regionalliga Süd startete am 4. August 2010 und endete am 28. Mai 2011. In die 3. Liga stieg der SV Darmstadt 98 auf. Die SpVgg Weiden stellte den Spielbetrieb aufgrund der Insolvenz des Vereins am 1. Dezember 2010 ein und stand damit als erster Absteiger fest. Beim SSV Ulm 1846 wurde Anfang 2011 das bereits zwei Monate zuvor beantragte Insolvenzverfahren eröffnet, wodurch der Verein ebenfalls als Absteiger feststand. Dadurch wurden alle Partien mit Beteiligung dieser Vereine aus der Wertung genommen. Der SSV Ulm 1846 bestritt die restlichen Partien der Saison als Pflichtfreundschaftsspiele. Der einzige sportliche Absteiger war die zweite Mannschaft des SV Wehen Wiesbaden.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Stadien

Weblinks 

 Regionalliga Nord 2010/11 bei kicker.de
 Regionalliga West 2010/11 bei kicker.de
 Regionalliga Süd 2010/11 bei kicker.de

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010/11